Chata (hovorově též chajda) může být:

 chata (archeologie) – v historii a archeologii se jedná o pravěké obydlí vytvořené ze dřeva nebo proutí (doloženo od mladšího paleolitu) – synonymum pro slovo chatrč
 lovecká chata – menší obydlí určené k přechodnému pobytu v přírodě za účelem lovu nebo vědeckého výzkumu apod.
 rekreační chata – menší obydlí určené k pobytu městských obyvatel v přírodě, zejména o víkendech a ve dnech volna (podobnému účelu pak slouží rekreační chalupa)
 horská chata – hromadná ubytovna či hotel pro turisty a rekreanty nejčastěji v horách nebo jiných turisticky atraktivních místech – horská bouda
 chatka v autokempech a na veřejných tábořištích určená k pronajímání turistům a rekreantům

Podobný význam 
 Chalupa

Externí odkazy 
 

Bydlení
Zahradní stavby